Babytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung Babitschi/Бабичи) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Babytschi (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Babytschi (Reschetyliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Babytschi (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Babytschi (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Babytschi (Kaniw)